Fuentes de Valdepero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentes de Valdepero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Fuentes de Valdepero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar